Backabo kan avse
 Backabo – ett bostadsområde i Karlskrona
 Backabo, Borås kommun – en småort i Borås kommun
 Backabo – den gård eller torp som seriefiguren 91:an Karlsson härstammar ifrån

Se även 
 Simon i Backabo